Santiago Alba Bonifaz: (1872-1949) Advocat, periodista i polític espanyol.
 Santiago Alba Rico: (1960) Escriptor i filòsof espanyol.